Kaga – città giapponese della prefettura di Ishikawa
 Kaga – area a governo locale nigeriana
 Kaga – portaerei giapponese varata nel 1921
 Kaga – provincia dell'antico Giappone